El nombre de Camaxtle es una deidad mesoamericana que se relaciona con otras deidades y puede referirse:

Mixcóatl .
Xipe Tótec .
Camaxtli .